David Ogilvy (3. hrabia Airlie) (zm. 1717)
 David Ogilvy (6. hrabia Airlie) (1725–1803)
 David Ogilvy (7. hrabia Airlie) (1751–1812)
 David Ogilvy (9. hrabia Airlie) (1785–1849)
 David Ogilvy (10. hrabia Airlie) (1826–1881)
 David Ogilvy (11. hrabia Airlie) (1856–1900)
 David Ogilvy (12. hrabia Airlie) (1893–1968)
 David Ogilvy (przedsiębiorca) (1911–1999)
 David Ogilvy (13. hrabia Airlie) (ur. 1926)
 David Ogilvy (lord Ogilvy) (ur. 1958)

Zobacz też